Emerson Fittipaldi, brazilski dirkač Formule 1, *12. december 1946, São Paulo, Brazilija.

Življenjepis 
Emerson Fittipaldi je upokojeni brazilski dirkač Formule 1, dvakratni svetovni prvak v sezonah  in . Po sezoni 1975 je presenetil vse s selitvijo v bratovo (Wilson) moštvo Fittipaldi, kjer pa je v petih sezonah kot najboljšo uvrstitev dosegel le eno drugo mesto na Veliki nagradi Brazilije 1978.

Po upokojitvi kot dirkač Formule 1 po sezoni 1980 je uspešno nastopal še v ameriški seriji CART, kjer mu je v sezoni 1989 tudi uspelo osvojiti naslov prvaka. Prav tako je večkrat (med letoma 1984 in 1995) nastopal na dirki Indianapolis 500, kjer mu je uspelo zmagati dvakrat, drugič po hudem boju v zadnjem delu s še enim bivšim svetovnim prvakom Formule 1, Nigelom Mansellom. V sezoni 1996 ga je pri petdesetih letih šele poškodba v CARTu prisilila v dirkaško upokojitev, v sezoni 2003 pa se vrnil kot lastnik ekipe.

V letu 1995 se je presenetljivo spet pojavil na dirki, in sicer tokrat v seriji Grand Prix Masters na dirki v Kyalamiju (Republika Južna Afrika). Končal jo je kot drugi za Nigelom Mansselom.

Popolni rezultati Formule 1

|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Gold Leaf Team Lotus
! Lotus 49C
! Ford V8
| JAR
| ŠPA
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT15
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 10.
!rowspan="2"| 12
|-
! Lotus 72C
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| ITADNS
| KAN
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="2"| Gold Leaf Team Lotus
! Lotus 72C
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 6.
!rowspan="3"| 16
|-
! Lotus 72D
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
| NIZ
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDANC
|
|
|
|
|
|
|-
! World Wide Racing
! Lotus 56B
! P&W gas turbine
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
! John Player Team Lotus
! Lotus 72D
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMret
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN11
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF" rowspan="2"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF" rowspan="2"| 61
|-
! World Wide Racing
! Lotus 72D
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| John Player Team Lotus
! Lotus 72D
! Ford V8
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF" rowspan="2"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF" rowspan="2"| 55
|-
! Lotus 72E
! Ford V8
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE12
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM6
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA6
|
|
|-
| 
! Marlboro Team Texaco
! McLaren M23
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG10
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR7
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE4
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"| 55
|-
| 
! Marlboro Team McLaren
! McLaren M23
! Ford V8
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA2
|bgcolor="#CFCFFF"| JARNC
|bgcolor="#FFFFFF"| ŠPADNS
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL7
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE8
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT9
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"| 45
|-
| 
! Copersucar- Fittipaldi
! Fittipaldi FD04
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA13
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR17
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA6
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFCFCF"| BELDNQ
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM13
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA15
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA9
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPWD/Ret
|
! 17.
! 3
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Copersucar- Fittipaldi
! Fittipaldi FD04
! Ford V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG4
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA4
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR10
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA5
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA14
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 12.
!rowspan="2"| 11
|-
! Fittipaldi F5
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFCFCF"| NEMDNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT11
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#FFCFCF"| ITADNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA13
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
| JAP
|-
| 
! Fittipaldi Automotive
! Fittipaldi F5A
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG9
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA2
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDA8
|bgcolor="#CFCFFF"| MON9
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE6
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
! 10.
! 17
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Fittipaldi Automotive
! Fittipaldi F5A
! Ford V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG6
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA11
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA11
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL9
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 21.
!rowspan="3"| 1
|-
! Fittipaldi F6
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Fittipaldi F6A
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA7
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Skol Fittipaldi Team
! Fittipaldi F7
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARGNC
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA15
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR8
|bgcolor="#FFDF9F"| ZZDA3
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 15.
!rowspan="2"| 5
|-
! Fittipaldi F8
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| VB12
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT11
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|}

Glej tudi 
 seznam brazilskih dirkačev

Živeči ljudje
Svetovni prvaki Formule 1
Brazilski dirkači
Brazilski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Fittipaldijevi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih